C32 of C-32 kan verwijzen naar:
 C32 (Namibië), een secundaire weg in Namibië
 C-32 (Spanje), een weg in de Spaanse regio Catalonië